Борки — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия

Брестская область 
 Борки — агрогородок в Берёзовском районе.
 Борки — деревня в Ганцевичском районе.
 Борки — деревня в Ивацевичском районе.
 Борки — деревня в Кобринском районе.
 Борки — деревня в Лунинецком районе.
 Борки — деревня в Малоритском районе.
 Борки — деревня в Загородском сельсовете Пинского района.
 Борки — деревня в Ласицком сельсовете Пинского района.
 Борки — деревня в Пружанском районе.

Витебская область 
 Борки — хутор в Браславском районе.
 Борки — деревня Межанском сельсовете Городокского района.
 Борки — деревня в Хмельникском сельсовете Городокского района.
 Борки — хутор в Миорском районе.
 Борки — деревня в Полоцком районе.
 Борки — деревня в Чашникском районе.
 Борки — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область 
 Борки — посёлок в Узовском сельсовете Буда-Кошелёвского района.
 Борки — посёлок в Заболотском сельсовете Буда-Кошелёвского района.
 Борки — деревня в Ветковском районе.
 Борки — деревня в Житковичском районе.
 Борки — деревня в Петриковском районе.

Гродненская область 
 Борки — деревня в Гродненском районе.
 Борки — деревня в Дятловском районе.
 Борки — деревня в Мостовском районе.

Минская область 
 Борки — деревня в Березинском районе.
 Борки — бывшая деревня в Вилейском районе (уничтожена 4-6 мая 1943 г.).
 Борки — деревня в Пригородном сельсовете Борисовского района.
 Борки — деревня в Мётченском сельсовете Борисовского района.
 Борки — деревня в Воложинском районе.
 Борки — деревня в Дзержинском районе.
 Борки — деревня в Крупском районе.
 Борки — деревня в Молодечненском районе.
 Борки — деревня в Весейском сельсовете Слуцкого района.
 Борки — деревня в Маякском сельсовете Слуцкого района.
 Борки — деревня в Стародорожском районе.
 Борки — деревня в Узденском районе.

Могилёвская область 
 Борки — деревня в Бобруйском районе.
 Борки — деревня в составе Боровицкого сельсовета Кировского района.
 Борки — деревня в Добосненском сельсовете Кировского района.
 Борки — деревня в Кличевском районе.

Казахстан 
 Борки — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Борки — село в Узункольском районе Костанайской области, упразднено в 2014 году.
 Борки — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Россия

Алтайский край 
 Борки — исчезнувший посёлок в Благовещенском районе.

Архангельская область 
 Борки — деревня в Котласском районе.

Белгородская область 
 Борки — село в Валуйском районе.

Брянская область 
 Борки — посёлок в Клинцовском районе.

Бурятия 
 Борки — посёлок в Кабанском районе.

Воронежская область 
 Борки — деревня в Рамонском районе.

Кировская область 
 Борки — деревня в Котельничском районе.
 Борки — деревня в Оричевском районе.

Красноярский край 
 Борки — деревня в Абанском районе.
 Борки — деревня в Дзержинском районе.
 Борки — деревня в Енисейском районе.

Курганская область 
 Борки — деревня в Кетовском районе.
 Борки — деревня в Щучанском районе.

Курская область 
 Борки — посёлок в Дмитриевском районе.
 Борки — село в Суджанском районе.

Ленинградская область 
 Борки — деревня в Бокситогорском районе.
 Борки — посёлок в Выборгском районе.
 Борки — упразднённая деревня в Ломоносовском районе.
 Борки — деревня в Сланцевском районе.

Липецкая область 
 Борки — деревня в Задонском районе.
 Борки — село в Тербунском районе.

Московская область 
 Борки — деревня в Истринском районе.
 Борки — деревня в Клинском районе.
 Борки — деревня в Лотошинском районе.
 Борки — деревня в Одинцовском районе.

Нижегородская область 
 Борки — село в Вознесенском районе.

Новгородская область 
 Борки — деревня в Батецком районе.
 Борки — деревня в Любытинском районе.
 Борки — деревня в Новгородском районе.
 Борки — деревня в Парфинском районе.
 Борки — деревня в Пестовском районе.
 Борки — деревня в Солецком районе.

Омская область 
 Борки — село в Кормиловском районе.
 Борки — посёлок в Усть-Ишимском районе.

Орловская область 
 Борки — посёлок в Верховском районе.

Псковская область 
 Борки — деревня в Великолукском районе.
 Борки — деревня в Невельском районе.
 Борки — деревня в Новоржевском районе.
 Борки — деревня в Островском районе.
 Борки — деревня в Порховском районе.
 Борки — деревня в Пустошкинском районе.
 Борки — деревня в Псковском районе.
 Борки — деревня в Бояриновской волости Себежского района.
 Борки — деревня в Мостищенской волости Себежского района.
 Борки — деревня в Стругокрасненском районе.

Рязанская область 
 Борки — село в Шацком районе.
 Борки — село в Шиловском районе.

Саратовская область 
 Борки — село в Ртищевском районе.

Смоленская область 
 Борки — деревня в Демидовском районе.
 Борки — деревня в Духовщинском районе.
 Борки — деревня в Краснинском районе.
 Борки — деревня в Руднянском районе.

Тверская область 
 Борки — деревня в Бежецком районе.
 Борки — деревня в Бельском районе.
 Борки — деревня в Весьегонском районе.
 Борки — деревня в Вышневолоцком районе.
 Борки — деревня в Зубцовском районе, центр бывшего Борковского сельского округа.
 Борки — деревня в Зубцовском районе, в составе бывшего Брычевского сельского округа.
 Борки — деревня в Кашинском районе.
 Борки — деревня в Лесном районе.
 Борки — деревня в Лихославльском районе.
 Борки — деревня в Нелидовском районе.
 Борки — деревня в Оленинском районе.
 Борки — деревня в Пеновском районе.
 Борки — деревня в Рамешковском районе.
 Борки — деревня в Старицком районе.
 Борки — деревня в Фировском районе.

Тюменская область 
 Борки — деревня в Викуловском районе.
 Борки — деревня в Ишимском районе.
 Борки — село в Тюменском районе.

Чувашия 
 Борки — посёлок в Алатырском районе.

Ярославская область 
 Борки — посёлок в Ярославле.

Украина

Волынская область 
 Борки — село в Любешовском районе.
 Борки — село в Любомльском районе.
 Борки — до 1964 года название села Доброе в Камень-Каширском районе.

Львовская область 
 Борки — село во Львовском районе.
 Борки — село в Яворовском районе.

Полтавская область 
 Борки — село в Великобагачанском районе.
 Борки — село в Гадячском районе.
 Борки — село в Зеньковском районе.

Ровненская область 
 Борки — село в Дубенском районе.

Харьковская область 
 Борки — село в Змиевском районе Харьковской области, место крушения царского поезда (1888).
 Борки — посёлок городского типа в Нововодолажском районе.

Черниговская область 
 Борки — село в Бобровицком районе.
 Борки — село в Козелецком районе.
 Борки — село в Черниговском районе.

Другое 
 Борки — район в составе Советского округа города Рязани, до середины XX века — село.
 Борки — станция Курско-Харьково-Азовской железной дороги в Харьковской области, место крушения императорского поезда Александра III.
 Борки — остановочный пункт Белорусской железной дороги.
 Борки — усадьба в Тербунском районе Липецкой области.
 Борки — спортивный аэродром в Тверской области.
 Борки — гмина в Польше, Радзыньский повят, Люблинское воеводство.

См. также 
 Борки 1
 Борки-1
 Борки-2
 
 
 Ловецкие Борки
 Троицкие Борки
 Слемские Борки
 Кершинские Борки
 Алкужинские Борки
 Ольшево-Борки
 Борки Низовые